Aiun kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ahun, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Papua Nya Guinea 

 Aiun (ö i Papua Nya Guinea), Milne Bay,

Västsahara 

 Al-Ayun, huvudstaden, Oued Ed-Dahab-Lagouira, 

Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar